Овнатанян (, ) — семья армянских художников XVII—XIX веков.

Два столетия, начиная со второй половины XVII века, продолжалась творческая деятельность семьи Овнатанян, которую составили пять поколений художников, работавших в монументальной и станковой живописи. За это время было создано много прекрасных полотен и миниатюр, ставших достоянием армянской культуры. Своим творчеством семья внесла неоценимый вклад в армянское изобразительное искусство.

Семья 
Григор женатый на  Зорик, имел трех детей:
Тадевос - миниатюрист, церковный служащий
Хайказ
Ховхан -  был миниатюристом и служил в церкви. Был жена  на Согховме. Имел четырех детей:
Заришан
Самир
Маргар - миниатюрист, церковный служащий
 Овнатан Нагаш (1661—1722) — Родоначальник семьи Овнатанян, автор росписей собора в Эчмиадзине. С 1710 жил в Тифлисе, придворный Ашуг и художник. Имел двоих детей:
 Арутюн Овнатанян (1706—?)
 Акоп Овнатанян (1692—1757) — сыновья и ученики Нагаша Овнатана. Украшали миниатюрами рукописные книги, расписывали вместе с отцом собор в Эчмиадзине.
 Овнатан Овнатанян (ок. 1730—1801) — живописец, сын Акопа Овнатаняна, придворный художник грузинского царя Ираклия ||. С учениками выполнил новую роспись собора в Эчмиадзине, исполнил (для того же собора) серию произведений на евангелические темы, часть из которых ныне хранится в картинной галерее Армении.
 Мкртум Овнатанян(Авнатамов, 1779—1845) — живописец сын Овнатана Овнатаняна, работал в Тбилиси, писал церковные картины, исполнил серию изображений армянских царей и военачальников («Царь Трдат», 1836, Картинная галерея Армении)
 Акоп Овнатанян (Яков Авнатамов, 1806—1881) — живописец один из основоположников портретного жанра в армянском искусстве, учился у своего отца Мкртума Овнатаняна, для его портретов сохраняющих некоторые традиционные черты армянского искусства.
 Агафон  Овнатанян (Авнатанов, 1816—1893) — живописец и гравер. Сын Мкртума Овнатаняна, учился в Академии Художеств (1836—1843) и работал в Петербурге. Исполнял литографии с портретов Акопа Овнатаняна, а также с изображениями скаковых лошадей.

Генеалогия

Галерея

См. также 
 Изобразительное искусство Армении

Литература 
 «Популярная художественная энциклопедия» 2-я книга, издательство «Советская энциклопедия», 1986 г.
 М. Казарян «Художники Овнатаняны» Москва, 1969 г.

Ссылки